Viaje al centro de la Tierra puede referirse a:

 Viaje al centro de la Tierra (Voyage au centre de la Terre), novela de género fantástico escrita por Julio Verne, publicada en 1864;
 Viaje al centro de la Tierra (Journey to the Center of the Earth), película estadounidense de 1959 protagonizada por James Mason, basada en la novela anterior;
 Viaje al centro de la Tierra, película española de 1976 protagonizada por Kenneth More, también basada en dicha novela;
 Viaje al centro de la Tierra, videojuego español producido por Topo Soft en 1989, basada en la novela homónima; o
 Viaje al centro de la Tierra (Journey to the Center of the Earth), película estadounidense de 2008 protagonizada por Brendan Fraser, también basada en dicha novela.
 Viaje al centro de la Tierra,  serie televisión estadounidense de 2023.